El barranc del Mas és un barranc que pertany a l'actual terme de Gavet de la Conca, dins de l'antic municipi d'Aransís.

Es forma a l'est-sud-est del poble de Sant Martí de Barcedana, al nord de la Costa Foranca, des d'on davalla cap a l'oest-nord-oest, per tal de passar pel sud i sud-oest del poble de Sant Martí de Barcedana i abocar-se en el barranc de les Moles al lloc conegut com les Moles.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Mas